Simonov
 Simonov SKS
 2426 Simonov
 Konstantin Michajlovič Simonov